Velika nagrada Italije 1958 je bila deseta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1958. Odvijala se je 7. septembra 1958 v  Monzi.

Dirka 

|-
! 1
| 28
|  Tony Brooks
| Vanwall
| 70
| 2:03:47,8
| 2
| 8
|-
! 2
| 14
|  Mike Hawthorn
| Ferrari
| 70
| + 24,2 s
| 3
| 6
|-
! 3
| 18
|  Phil Hill
| Ferrari
| 70
| + 28,3 s
| 7
| 5
|-
! 4
| 32
|  Masten Gregory  Carroll Shelby
| Maserati
| 69
| +1 krog
| 11
| 
|-
! 5
| 6
|  Roy Salvadori
| Cooper-Climax
| 62
| +8 krogov
| 14
| 2
|-
! 6
| 38
|  Graham Hill
| Lotus-Climax
| 62
| +8 krogov
| 12
|  
|-
! 7
| 36
|  Cliff Allison
| Lotus-Climax
| 61
| +9 krogov
| 16
|  
|-
! Ods
| 42
|  Maria Teresa de Filippis
| Maserati
| 57
| Motor
| 21
|  
|-
! Ods
| 22
|  Giulio Cabianca
| Maserati
| 51
| Motor
| 20
|  
|-
! Ods
| 8
|  Jean Behra
| BRM
| 42
| Sklopka
| 8
|  
|-
! Ods
| 24
|  Hans Herrmann
| Maserati
| 32
| Motor
| 18
|  
|-
! Ods
| 30
|  Stuart Lewis-Evans
| Vanwall
| 30
| Pregrevanje
| 4
|  
|-
! Ods
| 2
|  Maurice Trintignant
| Cooper-Climax
| 24
| Menjalnik
| 13
|  
|-
! Ods
| 26
|  Stirling Moss
| Vanwall
| 17
| Menjalnik
| 1
|  
|-
! Ods
| 12
|  Jo Bonnier
| BRM
| 14
| Prenos
| 10
|  
|-
! Ods
| 20
|  Olivier Gendebien
| Ferrari
| 4
| Vzmetenje
| 5
|  
|-
! Ods
| 40
|  Gerino Gerini
| Maserati
| 2
| Trčenje
| 19
|  
|-
! Ods
| 34
|  Carroll Shelby
| Maserati
| 1
| Obnašanje
| 17
|  
|-
! Ods
| 16
|  Wolfgang von Trips
| Ferrari
| 0
| Trčenje
| 6
|  
|-
! Ods
| 10
|  Harry Schell
| BRM
| 0
| Trčenje
| 9
|  
|-
! Ods
| 4
|  Jack Brabham
| Cooper-Climax
| 0
| Vzmetenje
| 15
|  
|}

Viri 
 

Formula 1 sezona 1958
1958